Местор ( «советчик, наставник; виновник, возбудитель») в древнегреческой мифологии:
 Местор (сын Персея) — сын Персея и Андромеды. Муж Лисидики, отец Гиппотои. 
 Местор (сын Птерелая) — сын Птерелая, царя телебоев. Был убит в бою с сыновьями Электриона. Потомок Местора (сына Персея).
 Местор (сын Приама) — сын Приама от наложницы. В «Илиаде» упомянут как убитый. Сторожил коров Приама (или Энея), убит Ахиллом в начале войны.
 Местор (сын Посейдона) — восьмой из десяти царей Атлантиды, сын Посейдона и Клито. См. Западное Средиземноморье в древнегреческой мифологии.